Miejscowości w USA:
 Vernon Center – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 Vernon Center – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
Gminy w USA:
 Vernon Center (ang. Vernon Center Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth